Ахмед I; Ахмад I

 Ахмед I ібн Мухаммед (835—863) — 6-й емір держави Аглабідів у 856—863 роках.
 Ахмед I (1590—1617) — чотирнадцятий султан Османської імперії з 1603 по 1617 рік.
 Ахмад I (1805—1855) — 10-й бей Тунісу у 1837—1855 роках.